Seadrill is een offshoreboormaatschappij die in 2005 werd opgericht door de Noorse scheepsmagnaat John Fredriksen.

SeaDrill werd op 10 mei 2005 opgericht in Bermuda. Het nam daarna van Greenwich Holdings op 30 juni drie hefplatforms (jackups) en twee FPSO's over. Fredriksen had de FPSO's eerder overgeheveld naar Greenwich uit zijn rederij Frontline.

Die dag werd ook met Seatankers Management – ook van Fredriksen – de overname overeengekomen van twee jackups die nieuw werden gebouwd. Het bestelde in juni ook een halfafzinkbaar platform (semi) naar ExD Millennium-ontwerp van Friede & Goldman bij Jurong Shipyard, in augustus gevolgd door een tweede en in september door een derde. In juni nam het ook een meerheidsbelang in Odfjell Invest over van Odfjell en daarmee het beheer over twee nieuw te bouwen jackups. Odfjell Invest ging daarna verder als SeaDrill Invest.

In juli nam het een minderheidsbelang in Ocean Rig, om deze in januari 2006 van de hand te doen. In juli 2005 werd ook een minderheidsbelang in Apexindo Pratama Duta genomen.

Op 22 november werd het bedrijf genoteerd aan de Oslo Børs.

In december 2005 nam het bedrijf een minderheidsbelang in Mosvold Drilling, wat in februari 2006 werd uitgebreid tot een meerderheidsaandeel. In januari 2006 nam het ook een meerderheidsbelang in Smedvig waarbij het Noble wist te overbieden. SeaDrill nam in 2006 ook een meerderheidsbelang in Eastern Drilling.

In 2010 wist het bedrijf Scorpion Offshore weg te kapen voor Ensco. In 2011 splitste het bedrijf North Atlantic Drilling af waarin de platforms voor zware weersomstandigheden werden ondergebracht. Seadrill hield een meerderheidsbelang.

In 2013 deed Seadrill de meeste tenders over aan SapuraKencana en nam het een meerderheidsbelang in Sevan Drilling. Daarnaast werd een deel van de vloot ondergebracht in Seadrill Partners, waarvan een deel naar de beurs werd gebracht.

In 2017 vroeg het bedrijf faillissement aan en werkte in 2018 aan een doorstart.

Olieramp in het Montara-veld 

Op 21 augustus 2009 vond op de jackup West Atlas een blow-out plaats tijdens een boring voor PTT Exploration and Production (PTTEP) in het Montara-veld ten noorden van Australië. Het duurde tot 3 november voordat de boorput gedicht was door de West Triton, resulterend in de olieramp in het Montara-veld. Op 1 november brak er brand uit op de West Atlas die daarbij verloren ging.

Vloot 

Zeeboormaatschappij